Жебунёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Жебунёв, Владимир Александрович (1848—1915) — русский революционер, народник.
 Жебунёв, Леонид Николаевич (1851—1919) — общественный деятель, участник революционного движения, народник.